Aloïs De Backer (1858-1904), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Aloïs De Backer (1937-2021), Belgisch senator